Гринвуд има више значења:
 Округ Гринвуд (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Гринвуд (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Гринвуд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Гринвуд (Делавер), град је у Округу Сасекс у америчкој савезној држави Делавер
 Гринвуд (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Гринвуд (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гринвуд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Гринвуд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Гринвуд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Гринвуд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Гринвуд (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Гринвуд (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Гринвуд (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Гринвуд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Гринвуд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Гринвуд (Британска Колумбија), је град у Канади у покрајини Британска Колумбија